L'edizione 2007 della Champions Youth Cup si è svolta in Malaysia dall'8 al 19 agosto con la partecipazione di 16 rappresentative a livello Under-19.

Regole del Torneo
Nella prima fase si disputano 4 gironi all'italiana, le prime due classificate per ogni girone accedono ai quarti di finale e dai quarti le partite sono ad eliminazione diretta.

Prima Fase

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale
14 agosto 2007

15 agosto 2007

Finali per 5/8 posto
17 agosto 2007

Semifinale

17 agosto 2007

Finale 3º posto
19 agosto 2007

Finale
19 agosto 2007

Cannonieri

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 2007
Champions Youth Cup